Авл Постумій Альб Регіллен () — преномен, номен, когномен та агномен двох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Постуміїв, його гілки Альбів Регілленів:
 Авл Постумій Альб Регіллен — консул 496 року до н. е.
 Авл Постумій Альб Регіллен — консул 464 року до н. е.

Див. також 
 Авл Постумій Альбін
 Постумії